Cesare Ligari – pittore italiano
 Pietro Ligari – pittore, architetto e agronomo italiano
 Vittoria Ligari – pittrice italiana